Алексе́й Королёв: Королёв, Алексей Александрович (род. 1982) — российский легкоатлет, метатель молота.
 Королёв, Алексей Александрович (род. 1991) — российский пловец, призёр чемпионата Европы, мсмк .
 Королёв, Алексей Владимирович (род. 1986) — казахстанский прыгун с трамплина.
 
 Королёв, Алексей Павлович (1905—?) — советский оперный певец, бас.